, è un cognome russo di alcuni personaggi
 Nikolaj Sergeevič Trubeckoj – linguista
 Pavel Petrovič Trubeckoj – scultore
 Sergej Petrovič Trubeckoj – militare e decabrista

indica inoltre

 Trubeckoj – famiglia
 bastione Trubetskoy – nella Fortezza di San Pietro e San Paolo a San Pietroburgo
 Palazzo Troubetzkoy – palazzo di Firenze

Pagine correlate 

 Trubeckaja